Rhamphocephalus est un genre éteint de ptérosaures. Il vivait au Jurassique moyen dans ce qui est aujourd'hui l'Angleterre.

Description 
Son envergure est d'environ . Les seuls ossements qu'on a trouvé sont des fragments de mâchoire et d'ailes. Ceux-ci ont été découverts dans le village de Stonesfield Slate dans le comté d'Oxfordshire.

Classification 
En 2012, une révision de la taxonomie des ptérosaures du Jurassique anglais réalisée par de Michael O'Sullivan le conduit à proposer que :
 l'espèce type du genre, Rhamphocephalus prestwichi ne serait pas un ptérosaurien ;
 par contre les deux autres espèces assignées au genre : Pterodactylus bucklandii von Meyer, 1832 et Rhamphorhynchus depressirostris Huxley, 1859 appartiendraient bien à l'ordre des ptérosauriens et nécessiteraient ainsi un nouveau nom de genre.

Notes et références

Références taxinomiques 

Rhamphorhynchinae

Ptérosaure du Jurassique moyen
Paléontologie en Angleterre
Taxon fossile décrit en 1880